Název Blata má více míst a věcí:

 bažina, močál, rašeliniště či slatiniště

 Blata – etnografický subregion v Jižních Čechách
 Blata (motocykl) – značka českých motocyklů
 Spreewald – oblast v Německu, jejíž český název je Blata
 Blata (Mělník) – část města Mělník
 Blata (Nýrsko) – část města Nýrsko v okrese Klatovy
 Blata (Zámostí-Blata) – část obce Zámostí-Blata v okrese Jičín
 Blata (Hranice) – osada obce Hranice v okrese České Budějovice
 Blata (Chorvatsko) – vesnice v Karlovacké župě v opčině Saborsko
 Blata (řeka) – pravostranný přítok Moravy v okresech Olomouc a Přerov

příjmení
 Blata (příjmení) – více jmen
 Jan Blata (* 1978) – český strojní inženýr

podobné
 Blatná (rozcestník)
 Blatný
 Blato
 Blaťák

Externí odkazy